Чарльз Уильям Генри «Сесил» Бебб (; 27 сентября 1905 ― 2002) ― британский пилот, известный своим участием в операции по пересадке генерала Франсиско Франко с Канарских островов в Марокко в 1936 году, которая позволила Франко возглавить мятеж в Испании, переросший в полномасштабную Гражданскую войну.

События июля 1936 года 

В 07:15 11 июля 1936 года капитан Бебб вылетел из аэропорта Кройдон в Лондоне на самолёте Dragon Rapide вместе со своим товарищем Хью Поллардом (который был навигатором) и двумя женщинами.

Записи в бортовом журнале самолёта показывают, что он направлялся в сторону Канарских островов. Генерал Франко, находившийся на островах, по плану должен был быть доставлен в Тетуан, город в испанском Марокко, где размещались части Испанской Африканской армии.

Франко рассматривался правительством в Мадриде как опасность для режима Второй Испанской Республики и был направлен на Канары для того, чтобы тот держался подальше от политических интриг. Если бы на острова прилетал испанский самолёт, он почти наверняка попал бы в поле зрения властей, но британским самолётам почти никакого внимания не уделялось. Бебб и Франко прилетели в Тетуан 19 июля, и генералу быстро удалось привлечь и марокканские войска к участию в предстоящем государственном перевороте.

Высказываются предположения о том, что к организации полёта Бебба могут быть причастны британские спецслужбы. Известно, что его компаньон Хью Поллард до полёта была агентом разведки Великобритании. Сам рейс был спланирован за обедом в ресторане Симпсона на Стрэнде, где присутствовали Френсис Дуглас Джерролд, консервативный католической редактор The English Review и испанский журналист Луис Болин, который также был лондонским корреспондентом газеты АВС и впоследствии стал старшим советником по связям с общественностью при правительстве Франко. Джерролд потом уговорила Поллард присоединиться к предприятию, а Поллард, в свою очередь, пригласил Бебба в качестве пилота и собственную дочь Диану Поллард с её подругой, чтобы они вдвоём изображали из себя туристок.

Дальнейшая карьера 
Сесил Бебб продолжал свою работу в сфере коммерческой авиации вплоть до 1960-х годов. Занимал должность директора-распорядителя British United Airways.

Признание 
Бебб лично был награждён Франко в знак признания его заслуг. В 1939 году, после окончания Гражданской войны, Бебб удостоился Большого креста . Много лет спустя, в 1970 году, Франко вручил ему Орден Гражданских заслуг и Крест Военных заслуг на церемонии в Мадриде.

Самолет, который перенёс Франко в Марокко, dH89 Dragon Rapide (G-ACYR), был представлен Франко в качестве подарка после окончания Второй мировой войны и теперь он выставлен в Museo del Aire недалеко от Мадрида.

В 1983 году, во время интервью в рамках документального фильм Гражданская война в Испании, снятом гранадским телевидением, Бебб заявил следующее: «ко мне обратился господин из Испании и спросил, готов ли я полететь на Канарские острова, чтобы доставить рифского военачальника и начать восстание в испанском Марокко. Я подумал: какая восхитительная идея, какое большое приключение!»

Литература 
 Alpert, Michael, A New international history of the Spanish Civil War Retrieved March 6, 2010
 King, Harry, Going To Live In Spain: a Practical Guide To Enjoying a New Lifestyle In The Sun Retrieved March 6, 2010
 Macklin, Graham M., Major Hugh Pollard, MI6, and the Spanish Civil War, The Historical Journal  (2006), 49:277-280, Cambridge University Press.
 Preston, Paul, Doves of War: Four Women of Spain Retrieved March 6, 2010
 Riess, Curt, They Were There: The Story of World War II And How It Came About Retrieved March 6, 2010

Примечания

Ссылки 
 Article by David Mathieson at www.guardian.co.uk July 2006
 Cecil Bebb at www.terrynorm.ic24.net
 Major Hugh Bertie Campbell Pollard at http://journals.cambridge.org
 
 article on Bebb's flight to the Canaries at randompottins blog

Родившиеся в 1905 году
Умершие в 2002 году
Сотрудники Секретной разведывательной службы